Чемпионат Румынии по футболу 2014/2015 — 97-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 25 июля 2014 и закончился 28 мая 2015. Чемпионский титул защищает клуб «Стяуа».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения: 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
 У Васлуя была отозвана лицензия из-за финансовых трудностей и он был снят с чемпионата.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

Примечания
  1: ЧФР Клуж не получили лицензию УЕФА, поскольку они подали документы о несостоятельности
  2: ЧФР Клуж оказался выше Астры в таблице по сумме личных встреч
  3: Ботошани получил место в Лиге Европы, поскольку у команд Университатя Крайова, Петролул и Динамо Бухарест отсутствует лицензия УЕФА

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Румыния